Grochów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Grochów, un village dans la voïvodie de Łódź 
 Grochów, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Grochów, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Grochów, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale